A Brit Királyi Haditengerészet kilenc hajója kapta a HMS Neptune nevet, a római tengeristen, Neptunus után.

 Az első Neptune egy 1683-ban vízrebocsátott 90 ágyús hajó volt, melyet később átkereszteltek Torbay-ra.
A második Neptune egy 1797-ben vízrebocsátott, 98 ágyús hajó volt, mely részt vett a Trafalgari csatában is.
 A harmadik Neptune egy 1827-ben épített 102 ágyús hajó volt, melyet később átneveztek Royal George-ra, majd 1875-ben eladtak.
 A negyedik Neptune egy 1874-ben vízrebocsátott csatahajó volt.
 A nyolcadik Neptune egy korai Dreadnought csatahajó volt.
 A kilencedik Neptune egy Leander osztályú könnyűcirkáló volt, mely 1941-ben elsüllyedt.